Сезон Формулы-1 1977 года, в рамках которого проводился 28-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 (под эгидой  ФИА). Чемпионат прошёл с 9 января по 23 октября и состоял из 17 этапов. Также прошла одна внезачётная гонка Формулы-1.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 8 лучших из 9 первых гонок и 7 лучших из оставшихся 8 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 8 лучших из 9 первых гонок и 7 лучших из оставшихся 8 гонок.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Ники Лауда

|
|
|align="right"|72
|-
! 2
|  Джоди Шектер

|align="right"|55
|-
! 3
|  Марио Андретти

|align="right"|47
|-
! 4
|  Карлос Ройтеман

|align="right"|42
|-
! 5
|  Джеймс Хант

|align="right"|40
|-
! 6
|  Йохен Масс

|align="right"|25
|-
! 7
|  Алан Джонс
|
|
|

|align="right"|22
|-
! 8
|  Гуннар Нильссон
|

|align="right"|20
|-
! 9
|  Патрик Депайе

|align="right"|20
|-
! 10
|  Жак Лаффит

|align="right"|18
|-
! 11
|  Ханс-Йоахим Штук
|
|

|align="right"|12
|-
! 12
|  Эмерсон Фиттипальди

|
|align="right"|11
|-
! 13
|  Джон Уотсон

|align="right"|9
|-
! 14
|  Ронни Петерсон

|align="right"|7
|-
! 15
|  Карлус Пасе

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|6
|-
! 16
|  Витторио Брамбилла

|align="right"|6
|-
! 17
|  Клей Регаццони

|

|align="right"|5
|-
! 18
|  Патрик Тамбе
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|5
|-
! 19
|  Жан-Пьер Жарье
|
|
|

|

|align="right"|1
|-
! 20
|  Риккардо Патрезе
|
|
|
|
|

|

|

|

|align="right"|1
|-
! 21
|  Ренцо Дзордзи

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|1
|-
! 22
|  Руперт Киган
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 23
|  Патрик Нев
|
|
|
|

|

|
|align="right"|0
|-
! 24
|  Верн Шуппан
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 25
|  Инго Хофман

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 26
|  Дэнни Онгейс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 27
|  Алекс Рибейру

|align="right"|0
|-
! 28
|  Ханс Биндер

|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 29
|  Брет Ланджер
|
|

|
|

|
|align="right"|0
|-
! 30
|  Харальд Эртль
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 31
|  Джеки Оливер
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 32
|  Кунимицу Такахаси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 33
|  Ян Шектер

|
|

|
|align="right"|0
|-
! 34
|  Брайан Хентон
|
|
|

|
|
|
|

|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 35
|  Жаки Икс
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 36
|  Жиль Вильнёв
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 37
|  Кацуёси Хосино
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 38
|  Ларри Перкинс
|

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 39
|  Дэвид Пэрли
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 40
|  Эмилио де Вильота
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 41
|  Артуро Мерцарио
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 42
|  Ян Эшли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! —
|  Жан-Пьер Жабуи
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|align="right"|0
|-
! —
|  Том Прайс

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Эктор Ребаке
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Бой Хайе
|
|

|

|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Ханс Хайер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Бруно Джакомелли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Норитаке Такахара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! —
|  Конни Андерссон
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Тедди Пилетт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Микко Козаровицки
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Бернар де Дривер
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Михаэль Блекемолен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Ламберто Леони
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Лорис Кессель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Джорджо Франча
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Тони Триммер
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Энди Сатклифф
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Гай Эдвардс
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! —
|  Брайан МакГуайр
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1